El término "A Madroa" puede referirse a:

 Las Instalaciones Deportivas de A Madroa, complejo deportivo del Real Club Celta de Vigo;
 El fútbol base del Real Club Celta de Vigo, también conocido con este nombre.